

Mythologie 
Dans la mythologie grecque :
 Céphée est roi des Éthiopiens et père d'Andromède ;
 Céphée est roi de Tégée en Arcadie.

Astronomie 
 En astronomie, Céphée est une constellation ;
 une céphéide est une étoile variable, géante ou supergéante jaune, de 4 à 15 fois plus massive que le Soleil. Elles ont été nommées d'après le prototype de l'étoile δ de la constellation de Céphée.

Marine 
 Céphée est un chasseur de mines de la Marine nationale française.

Autres 

 Céphée est le nom de l'intranet du mouvement des Scouts Unitaires de France.